Slag om de Filipijnen (1941-1942)
 Slag om de Filipijnen (1944-1945)